Libra (Ли́бра; ) — слово латинского происхождения.
 Libra — латинское название зодиакального созвездия Весы и соответствующего знака зодиака.
 Libra — латинское название для меры веса фунт (сокр. lb).
 Libra (1985) — альбом Хулио Иглесиаса.
  — альбом Тони Брэкстон.
 Libra — криптовалюта Facebook.

См. также 

 Либра